Aduke Alakija (1921-2016), agent sociale, avocate et diplomate nigériane ;
 Folorunsho Alakija (1951-), femme d'affaires nigériane.